Ибаль-пи-Эль:

 Ибаль-пи-Эль I — царь Эшнунны, правил в первой половине XIX века до н. э.
 Ибаль-пи-Эль II — царь Эшнунны, правил в первой половине XIX века до н. э. (1764 - 1762)